Монтира — коммуна во Франции, департамент Од.
 Монтира — коммуна во Франции, департамент Тарн.